Le Sonnet 38 est l'un des 154 sonnets écrits par le dramaturge et poète William Shakespeare.

Texte original 
Texte et typographie originale : HOw can my Muſe want ſubiect to inuent
While thou doſt breath that poor'ſt into my verſe
Thine owne ſweet argument,to excellent,
For euery vulgar paper to rehearſe:
Oh giue thy ſelfe the thankes if ought in me,
Worthy peruſal ſtand againt thy ſight,
For who's ſo dumbe that cannot write to thee,
When thou thy ſelfe doſt giue inuention light?
Be thou the tenth Muſe,ten times more in worth
Then thoſe old nine which rimers inuocate,
And he that calls on thee,let him bring forth
Eternal numbers to out-liue long date.
  If my ſlight Muſe doe pleaſe theſe curious daies,
  The paine be mine,but thine ſhal be the praiſe.

Notes et références

Liens externes
Analysis
CliffsNotes

038